Robert Barr is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". De rol werd gespeeld door Roscoe Born van 1989 tot 1991.

Robert veroorzaakte problemen tussen Cruz Castillo en Eden Capwell door verliefd te worden op Eden. Daarna kreeg hij een relatie met Edens zus, Kelly Capwell.

De naam van Roberts trouwe assistente is Renfield. Zijn tweelingbroer was Quinn Armitage.

Barr